Een verkeersweg:
 N164 (België)
 N164 (Frankrijk)
 N164bis (Frankrijk)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing